Sarnowski ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf von Helden-Sarnowski (1823–1895), preußischer Generalleutnant
 Thomas von Sarnowski (* 1988), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)